Eddington (Australië), plaats in Australië
Eddington (Berkshire), plaats in Engeland
Eddington (Kent), plaats in Engeland
Eddington (Maine), plaats in Maine, Verenigde Staten
Cornwells Heights-Eddington, plaats in Pennsylvania, Verenigde Staten
Eddington Medal, onderscheiding op het gebied van astronomie
Arthur Eddington, (1882 – 1944) Brits astronoom.
Eddington (ESA), geannuleerd ruimtevaartproject van de ESA

Zie ook
Edington (doorverwijspagina)